Le gouvernement Armengol peut désigner ces gouvernements des îles Baléares :

Gouvernement Armengol , du  au  ;
 Gouvernement Armengol , depuis le .